Division III i fotboll 1951/1952 bestod av fyra serier med tio lag i vardera serier. Seriesegraren i respektive serie uppflyttades till division II 1952/1953 medan de tre sämst placerade lagen nedflyttades till division IV.

Serier

Norra

Östra

Västra

Södra

Källor
Tabeller säsongen 1951/1952

Fotboll i Sverige 1951
Fotboll i Sverige 1952
1951/1952
Fotbollssäsongen 1951/1952